Pecoraro Scanio ist der Familienname folgender Personen:

* Alfonso Pecoraro Scanio (* 1959), italienischer Politiker
 Marco Pecoraro Scanio (* 1962), italienischer Fußballspieler und Politiker